Resum de l'activitat de la temporada 1987-1988 de la Segona divisió espanyola de futbol.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Promoció d'ascens

Anada

Tornada

Resultats finals 
 Campió: CD Málaga.
 Ascensos a Primera divisió: CD Málaga, Elx CF i Real Oviedo.
 Descensos a Segona divisió: RCD Mallorca, CE Sabadell i UD Las Palmas.
 Ascensos a Segona divisió: SD Eibar, CFJ Mollerussa, UD Salamanca i UD Alzira.
 Descensos a Segona divisió B: Athletic de Bilbao B, Hèrcules CF, Granada CF i Cartagena CF.
 Màxim golejador:  Carlos Muñoz (Real Oviedo).
 Porter menys golejat:  Joaquim Ferrer (UE Figueres).

Notes

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 1987
Competicions futbolístiques del 1988